Jorge Eduardo Gomes de Souza, ou apenas Eduardo (Porto Alegre, 24 de março de 1965) é um ex-futebolista brasileiro, que atuava como lateral-esquerdo.

Carreira 
O carioca Jorge Eduardo Gomes de Souza, o Eduardo, nasceu em 24 de março de 1965. No período em que defendeu o Grêmio, era chamado de Eduardo Souza.

Atuou por várias equipes, tais como Fluminense, Cruzeiro, Vasco da Gama, Grêmio, Santos, Botafogo, Ponte Preta, Madureira, Volta Redonda, CRAC-GO, União Rondonópolis, Friburguense, Itaperuna, Americano, Goytacaz, Uberlândia, Nacional-AM e Cabofriense.

Encerrou a carreira na equipe do Casemiro de Abreu em 2003. 

Eduardo reside em Nova Friburgo-RJ, no bairro Olaria, e tem dois filhos: Carlos Eduardo e Carolina. Atua como técnico dos juniores do Friburguense.

Títulos 

 Campeonato Carioca: 1992

Ligações externas 
 http://www.ogol.com.br/jogador.php?id=172682&epoca_id=123
 http://www.ogol.com.br/jogador.php?id=229448&amp%3bepoca_id=122
 http://www.supervasco.com/noticias/lembra-dele-no-vascor---eduardo--lateral-campero-carioca-pelo-vasco-em-92-45192.html
 http://terceirotempo.bol.uol.com.br/que-fim-levou/eduardo-souza-2364

Futebolistas do Rio de Janeiro (estado)
Futebolistas do Fluminense Football Club
Futebolistas do Cruzeiro Esporte Clube
Futebolistas do Club de Regatas Vasco da Gama